Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2016 je bilo štiriindvajseto svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 14. in 17. januarjem 2016 na letalnici Kulm v Bad Mitterndorfu, Avstrija. Zlato medaljo je osvojil Peter Prevc, srebrno Kenneth Gangnes, bronasto pa Stefan Kraft. Na ekipni tekmi je zlato medaljo osvojila Norveška, srebrno Nemčija, bronasto pa Avstrija.

Rezultati

Posamična tekma

Ekipna tekma

Viri 
 Uradni rezultati na fis-ski.com

2016
2016 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Bad Mitterndorf